Badt ist der Familienname folgender Personen:

 Bertha Badt-Strauss (geborene Bertha Badt; 1885–1970), deutsch-jüdische Publizistin, Journalistin und Autorin
 Hermann Badt (1887–1946), preußischer Beamter und Politiker sowie zionistischer Aktivist
 Kurt Badt (1890–1973), deutscher Kunsthistoriker

BadT steht für:
 Breiter als der Türsteher, Album des Deutschrappers Majoe (2014)

Siehe auch:
 Batt